HSL steht für:
 Handelsschlüssellistennummer (DDR)
 Hawaiʻi Sign Language, siehe Hawaiische Gebärdensprache
Heimschule St. Landolin, staatlich anerkannte, katholische Schule in freier Trägerschaft in Ettenheim
 Helsingin seudun liikenne, Verkehrsverbund in der Region Helsinki (Finnland)
 Hessisches Statistisches Landesamt
 Hispania Lineas Aéreas, spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Hochschullehrer
 Hogesnelheidslijn, belgische und niederländische Schnellfahrstrecken, siehe Schnellfahrstrecke #Belgien und Schnellfahrstrecke #Niederlande
 Hormonsensitive Lipase, ein Enzym des Fettstoffwechsels
 HSL Logistik, deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Hue, Saturation, Luminance, ein Farbmodell, siehe HSV-Farbraum

hsl steht für:
 Hausa-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung